Der Begriff Temburong steht für:

 Temburong (Distrikt), Distrikt in Brunei
 Temburong (Fluss), Fluss in Brunei
 Temburong-Brücke, Brücke in Brunei